

Astronomia 
 15663 Periphas – è un asteroide troiano di Giove del campo greco

Mitologia 
 Perifante – personaggio della mitologia greca, primo leggendario re dell'Attica che Zeus tramutò in un'aquila
 Perifante – personaggio della mitologia greca, figlio di Ochesio e guerriero acheo ricordato come il più forte degli Etoli
Perifante – personaggio della mitologia greca, alleato di Troia, araldo di Anchise e figlio di Epito 
Perifante – personaggio della mitologia greca, figlio di Egitto e sposo della danaide Actea che lo uccise
Perifante – personaggio della mitologia greca, figlio di Lapite ed Orsinome e sposo di Astyagyia (figlia di Ipseo) che gli diede otto figli di cui il maggiore Antione fu il probabile padre di Issione avuto da Perimele 
Perifante – personaggio della mitologia greca, figlio di Oineo
Perifante – personaggio della mitologia greca, un Lapita che partecipò al matrimonio tra Piritoo ed Ippodamia
Perifante – personaggio della mitologia greca, conosciuto anche come Hyperphas era il capo dei Flegei ed alleato dei Tebani
Perifante – personaggio della mitologia greca, uno dei Proci
Perifante – personaggio della mitologia greca, un compagno di Neottolemo che prese parte alla distruzione di Troia
Perifante – personaggio della mitologia greca, uno dei cinque figli di Arreto che combatte contro Dionisio nella guerra indiana

Note